

Komputery 
 monitor komputera
 monitor ekranowy
 monitor CRT
 monitor LCD
 monitor (program)
 monitor (programowanie współbieżne)
 Monitor – program komputerowy zawarty w pamięci stałej komputera Meritum I
 Monitor – program komputerowy zawarty w pamięci stałej komputera Cobra 1

Zastosowania audio 
 monitor odsłuchowy
 monitor studyjny

Pozostałe 
 monitor (okręt)
 monitor rzeczny
 Monitor Polski
 Monitor – telewizyjny program publicystyczny w l. 70. XX wieku, prowadzony przez Karola Małcużyńskiego
 Monitor (program telewizyjny)
 USS „Monitor”
 Monitor (czasopismo)
 Monitor (Słowenia)
 Święty Monitor